«Лесной концерт» — советский рисованный мультфильм, который создал в 1953 году режиссёр-мультипликатор Иван Петрович Иванов-Вано.

Сюжет 
Мультфильм, предназначенный для взрослого зрителя, создан по басням Сергея Михалкова «Слон-живописец» и «Две подруги», объединенным танцевально-музыкальными интермедиями.

В начале на экране разыгрывается басня о слоне-живописце, который написал пейзаж, и перед тем, как послать его на вернисаж,
пригласил друзей взглянуть на полотно, но не смог угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков, среди которых Слон, Крокодил, Тюлень, Крот, Свинья, каждый из них, постарался добавить к картине своё ви́дение прекрасного. В итоге вместо пейзажа получился ералаш… Создатели мультфильма вместе с поэтом рекомендуют:
Мой друг! Не будь таким Слоном:
Советам следуй, но с умом!
Ведь всем друзьям не угодишь,
Себе же только навредишь.

Затем, Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о двух подругах — моднице Крысе и Мыши. Придя в гости к Крысе, Мышь с завистью говорит ей о том, как шикарно она живёт, всё у хозяйки обставлено заграничным… Крыса со вздохом говорит  …наше кажется мне серым и обычным,
Я лишь заморское к себе в нору тащу
Вот волос из турецкого дивана!
Вот лоскуток персидского ковра!
А этот нежный пух достали мне вчера -
Он африканский. Он от Пеликана!'

Финал басни и мультфильма:

 Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки…
А сало… русское едят!

Создатели 
 Автор сценария: Сергей Михалков
 Режиссёр: Иван Иванов-Вано
 Художники-постановщики: Михаил Ботов, Анатолий Савченко, Константин Карпов
 Композитор: Александр Цфасман
 Оператор: Николай Воинов
 Звукооператор: Николай Прилуцкий
 Художники-мультипликаторы: Фаина Епифанова, Надежда Привалова, Лидия Резцова, Григорий Козлов, Константин Чикин, Владимир Арбеков, Борис Бутаков, Лев Попов, Борис Савков, Татьяна Фёдорова
 Художники-декораторы: Вера Валерианова, Елена Танненберг
 Технический ассистент: В. Свешникова
 Монтажёр: Лидия Сазонова

Роли озвучивали

Издания на DVD 
Данный мультфильм был выпущен на DVD в сборнике мультфильмов «Лесные истории» компанией «Крупный план». Цифровая реставрация изображения и звука при записи использована не была. Мультфильмы на диске: «Лесной концерт»(1953), «Мишка-задира»(1955), «Лесная история»(1956), «Машенька и медведь»(1960), «Три медведя»(1958), «Чьи в лесу шишки?»(1965), «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской»(1969), «Бобры идут по следу»(1970), «Лесная хроника» (1970), «На лесной тропе»(1975).

 Звук — Русский Dolby Digital 1.0 Mono;
 Региональный код — 0 (All);
 Изображение — Standart 4:3 (1,33:1);
 Цвет — PAL;
 Упаковка — Коллекционное издание;
 Дистрибьютор — «Крупный План».
 Артикул: 4600448017125

Литература 
 
Книга по мультфильму в серии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет: впервые — легендарные мультфильмы в книгах!»

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Лесной концерт» на youtube

Рисованные мультфильмы СССР 1954 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ивана Иванова-Вано
Сатирические мультфильмы
Мультфильмы о животных
Мультфильмы о говорящих животных
Экранизации произведений Сергея Михалкова